Buchbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Buchbach, Bayern, ort och kommun i  Oberbayern,

Österrike 

 Buchbach (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen,